Ferrai – cognome italiano
 Franco Ferrai – artista italiano